Frederic IV de Dinamarca (Copenhaguen, 1671 - Odense, 1730), rei de Dinamarca i Noruega entre 1699 i 1730 
 Frederic IV d'Habsburg dit "el de la bossa buida" (1382 - 1439), membre de la dinastia dels Habsburg, duc d'Àustria Anterior i comte de Tirol (1406 - 1439) 
 Frederic IV de Holstein-Gottorp (Slesvig, ducat de Slesvig-Holstein, 1671 - Klissow, Polònia, 1702)
 Frederic IV de Nàpols o Frederic III de Nàpols (1452 - Tours, França, 1504), rei de Nàpols (1496-1501)
 Frederic IV de Sicília o Frederic III de Sicília dit "el Simple" o "el Senzill " (Catània, 1341 - Messina, 1377), Rei de Sicília i Duc d'Atenes i Neopàtria (1355-1377) 
 Frederic IV de Suàbia (1145 - 1167), duc de Suàbia (1152 - 1167) de la casa Hohenstaufen
 Frederic IV del Palatinat (1574 - 1610), Elector del Palatinat (1592 - 1610) de la casa de Simmern 
 Frederic Francesc IV de Mecklenburg-Schwerin (Palerm, 1882 - Flensburg, 1945), darrer gran duc de la casa de Mecklenburg-Schwerin
 Frederic Guillem IV de Prússia (Berlín, 1795 - 1861), rei de Prússia de la dinastia dels Hohenzollern